Урданета () — баскская фамилия. Известные носители:

 Урданета, Андрес (1498—1568) — баскский мореход, открывший «путь Урданеты» — наиболее безопасный тихоокеанский путь от Филиппин в Мексику.
 Урданета, Габриэль Хосе (род. 1976) — венесуэльский футболист и футбольный тренер.
 Урданета, Рафаэль (1788—1845) — южноамериканский военный и политический деятель.
 Урданета Арбелаэс, Роберто (1890—1972) — президент Колумбии в 1951-53 годах.